Der Garten der Lüste bzw. Garten der Lüste steht für folgende Werke: 

 Der Garten der Lüste (Bosch), Triptychon von Hieronymus Bosch
 Der Garten der Lüste (1982), Fluxus-Oper von Wolf Vostell
 Garten der Lüste (1970), ein Film von Carlos Saura
 Garten der Lüste (2006), ein Filmporträt der Choreografin Sasha Waltz
 Garten der Lüste (Roman), ein Roman von John Vermeulen